Dănești – comune romeno del distretto di Gorj
Dănești – comune romeno del distretto di Harghita
Dănești – comune romeno del distretto di Vaslui

Dăneștii – famiglia nobile della Valacchia affine ai Drăculeștii